Donzy, commune chef-lieu du canton de Donzy, dans le département de la Nièvre ;
 Donzy-le-National, commune du canton de Cluny, dans le département de Saône-et-Loire ;
 Donzy-le-Pertuis, commune du canton de Cluny, dans le département de Saône-et-Loire ;
 4 communes du département de la Loire qui portent en commun ce mot qui provient d'une histoire en commun :
 Salt-en-Donzy
 Rozier-en-Donzy
 Sainte-Agathe-en-Donzy
 Essertines-en-Donzy.